Алпин мак Эхдах () — король Дал Риады (839—842), отец Кеннета I и Дональда I. Имя Алпин происходит от англосаксонского имени Эльфвин.

Хронология и генеалогия королей Дал Риады этого периода ещё недостаточно точно установлена. Ирландские хроники, такие как «Анналы Ульстера» и «Анналы Инишфаллена», приводят имя отца Кеннета I как Алпин. «Хроника королей Альбы» начинается с Кеннета, но некоторые варианты включают в себя ссылку на его отца: «Алпин был убит в Гэллоуэе, после того, как он полностью разорил и опустошил его. И затем королевство скотов было включено в королевство [вариант: землю] пиктов». Алпин был сыном Эохайда IV, который был сыном короля Дал Риады Эохайда III.

Поздняя хроника Джона Фордунского называет отца Кеннета «Алпин, сын Эхэя» [Алпин, сын Эоху], и повествует, что он был убит в войне с пиктами в 836 году.

Родословная

Примечания

Литература 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Broun, Dauvit, The Irish Identity of the Kingdom of the Scots in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Boydell, Woodbridge, 1999. ISBN 0-85115-375-5
 Broun, Dauvit, «Pictish Kings 761—839: Integration with Dál Riata or Separate Development» in Sally M. Foster (ed.), The St Andrews Sarcophagus: A Pictish masterpiece and its international connections. Four Courts, Dublin, 1998. ISBN 1-85182-414-6

Короли Дал Риады
Правители Европы IX века
Династия Макальпин